Li Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lushan (berg), bergskedja, Jiangxi, 
 Liberget, berg, Shanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar